Siempreviva de monte puede referirse a:
 el nombre común de la planta Helichrysum italicum; o
 el nombre común de la planta Helichrysum stoechas.